Tartar (Azerbajdžan), naseljeno mjesto i središte Tartarskoga rajona, Azerbajdžan.
 Tartar (rijeka), rijeka u Azerbajdžanu i nepriznatom Gorskom Karabahu.
 Georgije Terter I., bugarski car od 1280. do 1292. godine.
 Georgije Terter II., bugarski car od 1322. do 1323. godine.